Brendon steht für:

 männlicher Vorname, siehe Brendan #Brendon
 Brendon (Devon), Gemeinde im Barnstaple Rural District in der englischen Grafschaft Devon

Brendon ist der Familienname folgender Personen:
 Nicholas Brendon (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Brenton
 Brenden